Liberale Kring van Ekkergem - voormalige politieke organisatie
 Liberale Kring (Geraardsbergen) - museum